Hillsboro kan syfta på någon av de amerikanska städerna
Hillsboro, Alabama
Hillsboro, Arkansas
Hillsboro, Colorado
Hillsboro, Georgia
Hillsboro, Illinois
Hillsboro, Indiana
Hillsboro, Iowa
Hillsboro, Kansas
Hillsboro, Kentucky
Hillsboro, Maryland
Hillsboro, Mississippi
Hillsboro, Missouri
Hillsboro, Montana
Hillsboro, New Mexico
Hillsboro, New York
Hillsboro, North Dakota
Hillsboro, Ohio
Hillsboro, Oregon
Hillsboro, Pennsylvania
Hillsboro, Texas
Hillsboro, Virginia
Hillsboro, West Virginia
Hillsboro, Wisconsin

Se även
Hillsborough